Cet article recense la liste des personnages des séries de bandes dessinées Thorgal et Les Mondes de Thorgal.

La première apparition est la première dans la chronologie. T signifie Thorgal, KV Les Mondes de Thorgal - Kriss de Valnor, L Les Mondes de Thorgal - Louve et J Les Mondes de Thorgal - La Jeunesse de Thorgal.

A

Aaricia Gandalfsdóttir 
Première apparition : T 14. Aaricia ; dernière apparition : T 36. Aniel.

L’épouse de Thorgal Aegirsson. C'est une princesse viking, fille de Gandalf-le-fou. Elle donne son nom au volume 14, qui raconte différentes histoires en rapport avec son enfance.

Épouse tendre de Thorgal, elle va au gré des péripéties devenir une femme plus forte, pour protéger sa famille. Dans Les Mondes de Thorgal - Louve, elle retrouve une posture plus traditionnelle.

Agrippa 
Seule apparition : KV 7. La Montagne du temps

Nouvelle dirigeante des mines dans lesquelles Kriss de Valnor était prisonnière dans le tome 28.

Ahmed Al Waloud 

Première apparition : T 34. Kah-Aniel ; dernière apparition † : T 35. Le Feu écarlate.

Calife de Bag Dadh, Al Waloud ne peut avoir d'enfants avec sa première femme, Shirine, et demande de l'aide aux Magiciens rouges. Cette dernière meurt en couches avec son fils. Le calife sombre alors dans la folie, laissant la direction du califat a son Grand Wasîr. Il eut tout de même un enfant, le Prince Rafat, avec sa deuxième épouse Jabirah.

S'opposant aux Magiciens rouges, selon lui responsables de la mort de sa femme et de son fils, il leur livre bataille. Ces derniers, dirigés par Aniel-le-réincarné, prennent possession de la ville et le condamnent à mort avec sa femme et son Wasîr.

Akzel 
Seule apparition † : KV 7. La Montagne du temps

Un des acolytes de Kriss de Valnor dans son ascension de la Montagne du temps.

Alayin 

Nom sous lequel Taïmyr se présente à Thorgal dans La Forteresse invisible.

Alinoë 

 Seule apparition : T 8. Alinoë.

Personnage central et éponyme du huitième album de la série. Il apparaît comme un enfant mystérieux, compagnon de jeux de Jolan. En fait, c'est un ami imaginaire de ce dernier, qui bascule ensuite dans la réalité pour enfin échapper au contrôle de Jolan. L'intervention de Thorgal sera nécessaire pour délivrer Jolan de l'emprise d'Alinoë.

Aniel Thorgalsson 

Première apparition : T 28. Kriss de Valnor ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Fils de Thorgal et de Kriss de Valnor, il apparaît dans le volume 28, Kriss de Valnor. Il ne peut pas parler car on lui a coupé les cordes vocales. À la fin de Kah-Aniel (t. 34), Kahaniel de Valnor, père du demi-dieu Manthor et adepte de la Magie rouge, se réincarne en lui. De retour au Northland, dans le tome 36, avec Thorgal, il prendra un chemin différent en rejoignant sa mère, Kriss de Valnor

Arachnéa 

Seule apparition : T 24. Arachnéa

C'est le personnage qui a donné son nom au volume 24. Arachnéa était une princesse extrêmement belle. Son père l'aimait beaucoup, voire trop ; en apprenant qu'elle avait un amant, il tua celui-ci puis implora les dieux de faire que sa fille vive éternellement. Les dieux acceptèrent, mais elle fut transformée en araignée géante et son père le roi devient lui aussi immortel. Il devra lui faire deux sacrifices humains chaque année. Arachnéa donne alors le choix à ses victimes (principalement de jeunes hommes censés lui servir de "mari") entre franchir une rivière de lave pour libérer l'âme de son amant prisonnière d'un coffre maudit ou servir de nourriture à ses filles. Mille ans après cette histoire, Thorgal Aegirsson arrive dans ce pays. Ce sera finalement Louve qui libérera l'âme du coffre, libérant en même temps celle d'Arachnéa.

Argun Pied d'Arbre 

Première apparition : Histoire contée dans KV 1. Je n'oublie rien ! ; dernière apparition : T 13. Entre terre et lumière.

Fabricant d'arcs et de flèches, unijambiste, il devient l'ami de Thorgal au cours du neuvième album de la série. Il participe au tournoi d'archers avec son neveu Tjall, et accompagne Thorgal sur son île. Il est enlevé, en même temps que Jolan, pour être mené au pays Qâ. Il y reste, après avoir épousé deux Xinjins : Bé-Ki et Man-gé.

Arkadès 

Dernière apparition † : T 20. La Marque des bannis.

Détestable marchand d'esclaves, lieutenant du non moins détestable « Byzantin ». Ils feront affaire avec Kriss de Valnor pour enlever Aaricia et ses enfants dans La Marque des bannis. Ayant tout perdu à cause de Jolan, Arkadès va chercher à le tuer pour se venger. Pour lui échapper, Jolan dématérialisera le pont sur lequel se trouvait Arkadès, entraînant sa chute et sa mort.

Arlac 

Première apparition : T 30. Moi, Jolan ; dernière apparition † : KV 5. Rouge comme le Raheborg.

Jeune garçon de l'âge de Jolan, fils de duc et très orgueilleux, il a le pouvoir de déplacer les objets par télékinésie. Il est apparu dans le tome 30, Moi, Jolan, et est l'un des cinq personnages ayant relevé le défi de Manthor. Dans le tome 5 de Les Mondes de Thorgal - Kriss de Valnor, il veut tuer Jolan et Kriss de Valnor car ils ont tué son père lors d'une bataille. Il meurt de la suite de ses blessures.

Armenos 

Première apparition : T 25. Le Mal bleu ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Ce sage et légendaire savant, sorte de Léonard de Vinci, serait le seul détenteur du remède au mal bleu.

Avrenim 

Première apparition : L 1. Raïssa ; dernière apparition † : L 4. Crow.

Oiseau métallique compagnon de Louve dans Les Mondes de Thorgal - Louve tomes 1 à 4. Il  dans le tome 4 en tombant dans une rivière.

Azzalepstön 

Première apparition : L 1. Raïssa ; dernière apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Mage mystérieux, maîtrisant une magie liée à des cristaux permettant de séparer un individu en deux (ou plus ?) entité, en fonction de leurs penchant.  Louve croisera son chemin.

B

Balder

Bergelmir 

Seule apparition : T 22. Géants.

Le géant des montagnes, son unique apparition est dans le tome 22 (Géants) où il offre à la fille du roi des géants, pour son anniversaire, une épée forgée dans du sang de dragon à laquelle nul adversaire ne résiste.

Björn Gandalfson 

Première apparition : T 14. Aaricia ; dernière apparition † : T 2. L'Île des mers gelées.

Fils de Gandalf-le-fou. Aussi lâche et méprisant envers Thorgal que l'est son père. Il meurt sur l'île des mers gelées, attaqué par des aigles domestiqués après avoir tiré de son arc sur leur maîtresse, la fille de Slive.

Bé-Ki 

Originaire du peuple Xinjin, elle est l'une des deux épouses d’Arghun Pied d'Arbre avec Man-Gé. Son nom a pour origine le premier mot qu'elle a prononcé dans la langue d'Arghun (qui était à l'origine le mot béquille).

Les Bienveillants 

Seule apparition † : T 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran.

Ces triplés gouvernent le Pays d'Aran et utilisent des héros de passage pour assurer leur immortalité et accumuler des trésors. Jusqu'à ce que Thorgal, aidé de la Gardienne des clefs, mette fin à leur règne.

Bohr 

Dernière apparition : T 34. Kah-Aniel.

Bohr est l'un des maîtres de la magie rouge qui conduisit Aniel à Bag Dadh.

C

Caleb 

Seule apparition † : T 4. La Galère noire.

Caleb est un paysan et ami de Thorgal. Il apparaît dans La Galère noire et est le père de Shaniah. Caleb accueille Thorgal et sa famille dans son village, où le héros et les siens trouveront quelques moments de quiétude avant de nouvelles aventures. Après la prise de la Galère Noire par les Vikings, Thorgal revient au village et découvre le corps de Caleb enfoui dans le sable ainsi que les autres paysans, massacrés par Ewing et ses mercenaires.

Chrysios 

Seule apparition † : T 26. Le Royaume sous le sable.

Jeune Atlante et fiancé d'Ilenya, personnage bon mais lâche, il se sacrifie néanmoins pour sauver le peuple viking de la mort et du servage.

Clay 
Seule apparition : KV 7. La Montagne du temps

Avec Akzel, acolyte de Kriss de Valnor dans son ascension de la Montagne du temps.

D

Darek le Svear 

Première apparition : T 20. La Marque des bannis ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Jeune vagabond que rencontre Jolan lorsque sa mère et sa sœur ont été enlevées par Kriss de Valnor. Ils joindront leurs efforts pour les libérer, la sœur de Darek ayant été faite prisonnière elle aussi.
Il accompagnera Jolan et sa famille quelque temps dans leurs aventures. Darek et sa sœur meurent écrasés par un rocher alors que Jolan manœuvre la barque pour accoster sur l'île de son enfance (La Couronne d'Ogotai), mais il réussit à les faire revivre en modifiant l'espace-temps grâce au "voyageur" de Jaax.

Après la chute d'Arachnopolis et de sa monarchie, Darek et sa sœur décident de demeurer sur cette île avec Muff, le chien de Jolan, devenu trop vieux. Il réapparaît dans le tome 36, Aniel.

Dracon 

Seule apparition † : T 24. Arachnéa.

Père de Séréna et chef du pays Notre Terre (Arachnéa), condamné à l'immortalité pour avoir lâchement assassiné le fiancé de sa fille Séréna et pour avoir défié les dieux, il ordonnait le sacrifice de deux personnes par an pour la survie de son île. À la suite de la destruction de la nécropole d'Arachnéa, il périra et on ne retrouvera, parmi ses vêtements, qu'une minuscule araignée morte.

Dragov 

Dernière apparition † : T 22. Géants.

Pirate sous les ordres de Shaïgan-sans-merci, Dragov est en vérité le fidèle bras droit de Kriss de Valnor et l'exécuteur de ses basses besognes. Afin que Galathorn ne dise pas la vérité à Thorgal sur sa réelle identité, il éventre un garde et tente de faire accuser Galathorn, mais il est surpris par Shaïgan (Thorgal). Il tente d'abattre Thorgal de son arc mais est poussé par Kriss et périt dans sa chute dans Géants (t.22).

Draye 

Première apparition : T 30. Moi, Jolan ; dernière apparition : KV 7. La Montagne du temps.

De l'âge de Jolan, c'est un jeune garçon unijambiste et dont le corps est couvert de tatouages. Il a le pouvoir de voler. Il est l'un des cinq personnages qui ont relevé le défi de Manthor.

E

Eliocle 

Seule apparition : T 24. Arachnéa.

Amant de Séréna (qui deviendra plus tard Arachnéa). Assassiné par Dracon, son âme a été emprisonnée dans une urne pour être libérée mille ans plus tard par Louve avec celle de son aimée.

Erik 

Seule apparition † : T 20. La Marque des bannis.

Fils de Vigrid, il survit à l'assaut de Shaïgan-sans-merci (La Marque des bannis) ; capturé, Kriss de Valnor lui accorde la liberté à condition qu'il raconte aux siens ce qu'il a vu, à l'exception près qu'il n'aurait pas été capturé mais qu'il se serait simplement accroché aux débris du drakkar. Une fois arrivé au village viking, il annonce ce qu'il a vu et qui il a reconnu. À cause de son témoignage, Aaricia est bannie, ce qui était le plan de Kriss. Il avoue la vérité à Aaricia en la rattrapant à cheval, mais il est aussitôt abattu par Kriss de Valnor et ses hommes venus capturer Aaricia.

Ernhild

Ewing 

Seule apparition † : T 4. La Galère noire.

Iarl (comte) à la solde du prince de Brek Zarith, Ewing rencontre Thorgal dans La Galère noire, ennemi caché du roi illégitime de Brek Zarith, croyant que Thorgal est allié de Galathorn il lui explique la situation mais ses propos sont entendus par le prince Véronar accompagné d'une garde armée, ils sont condamnés à mort mais sauvés de justesse par l'attaque du navire royal par la flotte de drakkars de Jorund le Taureau, venu s'emparer des richesses du bateau peu armé. Il fuit et est ensuite retrouvé par Thorgal à qui il avoue être responsable de la disparition de sa femme après avoir incendié le village où elle se trouvait, il l'affronte en duel et meurt de la dernière flèche de son adversaire.

F

Fenrir 

Fenrir est un loup gigantesque, fils de Loki et de la géante Angrboda. Capturé et neutralisé par le dieu Tyr qui y a laissé une main. Les dieux l'ont enfermé dans un monde intermédiaire où il vit.

Ferkel 

Seule apparition † : KV 1. Je n'oublie rien !

Père adoptif de Kriss de Valnor et époux d'Olgave, il est tué par sa fille, lassée de ses mauvais traitements.

Floriane 

Seule apparition : T 18. L'Épée-soleil.

Jeune princesse qui apparaît dans le tome 18, L'Épée-soleil. Elle est conduite par son oncle, un homme lâche et cupide, pour être offerte en mariage à Orgoff, détenteur de l’Épée et devenu ainsi l'homme le plus puissant de la région. Leur convoi est attaqué, elle s'enfuit et est sauvée par Thorgal alors qu'un ours allait la tuer. Par la suite, elle quitte le pays avec un jeune paysan des environs qui l'avait recueillie et dont elle est tombée amoureuse.

Frigg 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Métal qui n'existait pas ; dernière apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Déesse de la mythologie nordique, Frigg est la femme d’Odin le roi des dieux d’Asgard. Elle intervient plusieurs fois en faveur de Thorgal, dont elle est la protectrice. Dans le tome 5 de Les Mondes de Thorgal - Louve, elle renvoie Virgid d'Àsgard et l'envoie au Swartalfheim.

Fural 

Première apparition : J 3. Runa ; dernière apparition † : T 1. La Magicienne trahie.

Cheval de Thorgal dans le premier album, c'est un bel étalon noir et rapide que Gandalf-le-fou garde pour lui après avoir abandonné Thorgal à la marée montante. Il n'arrive cependant pas à le monter et, lors d'une fête, l'offre à quiconque parviendra à rester sur son dos. Vers la fin de la fête, alors qu'aucun des prétendants n'a réussi à dompter ce cheval, Thorgal apparaît déguisé en vieillard et prétend vouloir tenter sa chance. Il provoque volontairement une ruade de Fural afin de faire rire Gandalf et de pouvoir l'approcher. Fural périt au cours d'une chute dans une crevasse avec son maître dont il sauve la vie en s'écrasant sous lui.

Cet épisode rappelle un peu Ulysse qui, déguisé en vieillard mendiant, est le seul à pouvoir bander un arc, qui en fait est le sien.

Dans le tome 3 de Les Mondes de Thorgal - La Jeunesse de Thorgal, on apprend que le jeune Thorgal a libéré ce cheval sauvage de l'écurie de Gandalf-Le-Fou.

G

Galathorn 

Première apparition : T 4. La Galère noire ; dernière apparition : T 23. La Cage.

Galathorn est le prince héritier de Brek Zarith, sauvé à plusieurs reprises par Thorgal, et grand ami de ce dernier. Il a une sœur, la princesse Syrane. C'est lui qui a réussi à faire recouvrer la mémoire à Thorgal quand il était Shaïgan-Sans-Merci.

Gandalf-le-fou 

Première apparition : J 1. Les Trois Sœurs Minkelsönn ; dernière apparition : T 2. L'Île des mers gelées.

Successeur de Leif Haraldson, le père adoptif de Thorgal, à la tête de la tribu des Vikings du Nord, et père d’Aaricia et de Bjorn. Ennemi éternel de Thorgal qu'il tentera de tuer de nombreuses fois dans la série, il meurt entre le tome 2 (L'Île des mers gelées) et le tome 4 (La Galère noire) où le viking Jorund-le-taureau lui succède.

La Gardienne des clefs 

Première apparition : T 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran ; dernière apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Personnage pivot du monde de Thorgal, c'est la gardienne de la frontière entre les différents mondes de l'univers de la série (Asgard, Mitgard, Enfers, Jötunheim). Elle est immortelle et amoureuse de Thorgal.
Très jolie femme, elle est uniquement vêtue de sa ceinture magique. Sa longue chevelure noire cache en partie sa poitrine dénudée. Ses pouvoirs sont manifestement très importants, mais elle s'en sert peu et ses paroles sont souvent énigmatiques.

Elle apparaît pour la première fois dans l'album numéro 3, Les Trois Vieillards du pays d'Aran, puis dans le cinquième : Au-delà des ombres. Elle est au centre de l'intrigue de l'album 17, La Gardienne des clés, où elle se laisse duper par un traître ayant pris l'apparence de Thorgal qui la séduit et lui vole sa ceinture magique. Enfin, elle apparaît dans l'album 29 : Le Sacrifice avant de ré-apparaitre par trois fois dans la série Louve dans les tomes 2, 3 et 6. Dans ce dernier, on apprend qu'elle est bannie de  pour avoir condamné le serpent Nidhogg à mille ans d'exil, privant ainsi l'arbre porteur des neuf mondes, Yggdrasil, de son protecteur. Humaine, elle se fait alors appeler Cléo et est remplacée par une nouvelle gardienne.

La Gardienne des clefs (Nouvelle) 

Seule apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

C'est elle qui remplace Cléo, la Gardienne des clefs déchue. Elle est exactement pareille qu'elle, à la différence qu'elle est rousse et attirée par les femmes.

Gunnar 

Gunnar fut proclamé chef des Vikings du Nord à la suite de la défaite qu'ils subirent après avoir croisé la route de Shaïgan-sans-merci et de Kriss de Valnor.

Il conclut avec Jolan un pacte qui prévoyait l'amnistie des actes par Thorgal dans le passé et la fin du bannissement d’Aaricia et de ses enfants. Gunnar honorera son pacte dans le  (environ 3 ans plus tard).

H

Haynée 

Seule apparition : récit de Xargos dans T 7. L'Enfant des étoiles : Le Talisman.

C'est la mère de Thorgal, fille de Tanatloc (Xargos) qui était le chef de l'expédition du Peuple des étoiles. Elle meurt lors d'une tempête après avoir confié son enfant à la mer. Son époux, Varth, qui s'opposait depuis un moment à Tanatloc et devient fou lorsqu'elle meurt, se fait ensuite appeler Ogotaï et règne par la terreur sur une partie du pays Qâ. Il fait construire une immense statue à l'image de Haynée à l'entrée de son territoire, statue appelée « la Déesse sans nom » et qui fascine Thorgal lorsqu'il la voit. C'est elle qui lui réapprend d'où il vient.

Héraclius 

Seule apparition † : T 27. Le Barbare.

Fils du gouverneur de la province du Ponant. Il tue Tiago en le poignardant, tente d'empoisonner Thorgal et se fait tuer par Ileniya d'une flèche d'arc dans le dos dans Le Barbare.

Hiemdal

Hiérulf-le-penseur 

Première apparition : T 14 Aaricia ; dernière apparition : T 17. La Gardienne des clés.

Sage du village viking où ont grandi Thorgal et Aaricia, il a été chargé par l'Althing de valider la constitution en royaume des Vikings du Nord en apportant la couronne à Gandalf, et de rester auprès de lui afin de veiller au respect des lois ancestrales. Il préside le Thing local depuis l'enfance de Thorgal et vit toujours au village au moment de la naissance de Louve. Le dernier album où il apparaît est La Gardienne des clés. On ne sait pas ce qu'il est advenu de lui depuis mais comme on ne le voit plus lors des derniers albums se déroulant dans le village, on peut supposer qu'il est mort de vieillesse pendant les voyages de Thorgal et sa famille qui les ont menés jusqu'à l'Empire romain d'Orient.

Hjalmgunnar 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Métal qui n'existe pas ; dernière apparition † : T 22. Géants.

Géant des forêts. Il fait une brève apparition dans l'album 22 (Géants) où il fait don à Heidrun, fille de Geirroed le roi des géants, d'un faucon à deux têtes auquel aucune proie ne peut échapper. Il apparaît aussi dans un rôle secondaire dans le tome 7 (L'Enfant des étoiles) où il tente de dévorer Thorgal enfant mais échoue par l'intervention de Tjahzi.

Hog 
Apparition : T 12. La Cité du dieu perdu.

Il est un des trois généraux d'Ogotaï, et commande l'escadre volante de l'armée. Il trahit et s'allie à Thorgal et Kriss-de-Valnor, car il refuse de voir se poursuivre la tyrannie sanglante du dieu fou. Mais il finit par tomber sous le charme de Kriss-de-Valnor, totalement indifférente, et meurt dans un des pièges abominables du temple d'Ogotaï.

Hrun 

Apparition : T 22. Géants.

C'est un géant, maître des banquises. Lors de ses pérégrinations sur Mitgard, Vigrid aura affaire avec le Géant et aura ses yeux gelés par le souffle du géant, qui l'abandonnera dans sa barque au gré des courants. On le voit aussi dans le tome 22, Géants.

Hungfold 

Première apparition : KV 4. Alliances ; dernière apparition : KV 5. Rouge comme le Raheborg.

Chef d'un village que le roi Taljar (Jolan) a secouru dans Alliances, il prête son village et sa vallée (le Raheborg) pour la grande bataille contre le Duc.

I

Ileniya 

Première apparition : T 26. Le Royaume sous le sable ; dernière apparition : T 27. Le Barbare.

Sœur de Tiago, représentante du Peuple des étoiles d'où Thorgal est originaire.

Ingrid 

Seule apparition : T 1. La Magicienne trahie : Presque le paradis.

Jeune femme qui a en réalité 300 ans, elle vit proche du centre de la Terre. Avec ses deux sœurs, qui ont 250 et 150 ans, on la voit dans Presque le paradis et apparaît comme souvenir dans La Forteresse invisible.

Ingvild 

Première apparition : T 30. Moi, Jolan ; dernière apparition : KV 7. La Montagne du temps.

Belle jeune fille aux cheveux multicolores, elle a le talent d'être extraordinairement souple et funambule et semble admirer Jolan.
Elle est apparue dans le tome 30, Moi, Jolan, et est l'un des cinq personnages ayant relevé le défi de Manthor.

Iourov 

Première apparition : T 33. Le Bateau-Sabre ; dernière apparition : KV 4. Alliances.

Marchand d'esclave, il apprend à Kriss de Valnor que Thorgal est sur les routes pour sauver leur fils.

Ivaldir 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Métal qui n'existe pas ; dernière apparition : L 7. Nidhogg.

Père de tous les nains. On le voit dans le tome 7 L'Enfant des étoiles. Par la suite, il sera fait prisonnier par les Alfes noirs, qui demandent aux nain une hache très fine pour pouvoir couper les racines de l'arbre porteur des mondes Yggdrasil.

J

Jaax le veilleur 

Seule apparition : T 21. La Couronne d'Ogotaï.

C'est un personnage qui peut voyager dans le temps pour réparer les erreurs temporelles ; il se présente à Jolan pour lui demander son aide. Jolan accepte, à condition que Jaax l'aide à retrouver ses parents et sa sœur. Jaax accepte à son tour puis il se retrouve au village des Xijins en compagnie de Jolan. Le but de Jaax est de récupérer la couronne d'Ogotai (de l'album du même nom) pour éviter qu'elle ne tombe entre des mains mal intentionnées. Celui-ci y parvient en localisant l'endroit où elle a été jetée en revenant au temps ou Thorgal l'avait jetée dans la rivière. Sa mission accomplie, Jaax revient avec Jolan. Il lui annonce alors que ses parents et sa sœur sont morts et qu'il lui est impossible de l'aider.

Jolan Thorgalsson 

Première apparition : T 5. Au-delà des ombres ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Premier enfant de Thorgal et d’Aaricia, c'est un garçon entre douze et quinze ans. Né à Brek Zarith entre le tome 4 (La Galère noire) et le tome 5 (Au-delà des ombres), Jolan a le pouvoir de modifier la matière par son regard, pouvoir hérité de ses ancêtres du Peuple des étoiles. Il peut séparer ou assembler les atomes et, ainsi, désintégrer un objet ou, plus difficilement, en créer ou en transformer. Il lui faut du temps pour apprendre à maîtriser et à utiliser ce pouvoir ; son arrière-grand-père Tanatloc l'y a aidé. Il est le personnage principal des tomes 30 (Moi, Jolan) et 31 (Le Bouclier de Thor), où il est reconnu être l'élu après avoir sauvé ses coéquipiers devenus ses adversaires, des pièges du chemin qui menait jusqu'au bouclier de Thor.

Il existe un second Jolan, qui naît à la faveur d'un paradoxe temporel dans l'album La couronne d'Ogotaï. On ne sait pas ce qu'il advient de lui.

Jorund le Taureau 

Première apparition : T 2. L'Île des mers gelées ; dernière apparition † : T 6. La Chute de Brek Zarith.

Chef des Vikings du Nord après la mort du fils de Gandalf-le-fou, il périra victime de sa cupidité lors de la chute de Brek Zarith. Il apprécie Thorgal sans être véritablement un ami, du fait de sa soif de richesses.

K

Kahaniel de Valnor 

Père du demi-dieu Manthor et de Kriss de Valnor, chef des Mages rouges. Il fut condamné à n'avoir plus qu'une journée à vivre par Odin pour avoir séduit une déesse. Il réussit à lancer un sortilège pour se réincarner dans son futur descendant mâle et paya une femme, la mère de Kriss, pour porter son enfant.

Karshan d'Urizen 

Seule apparition † : T 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran.

Brute viking, prétendant d’Aaricia lors des épreuves des Bienveillants.                      Confiant dans sa force, il l'utilise à son profit et grâce à elle peut s'emparer d'une des épées au sommet du mont et de la clé d'or gardée par la gardienne des clés, mais il finira par comprendre que la force n'est pas une arme infaillible.
Il périt noyé lors des épreuves, en franchissant la porte de l'eau.

Kayla 

Seule apparition † : T 14. Aaricia.

Il s'agit de la femme de Gandalf-le-fou, donc de la mère d'Aaricia et de Björn, seulement apparu dans le tome 14, dans lequel elle meurt.

Knorr 

Première apparition : L 1. Raïssa ; dernière apparition : L 4. Crow.

Garçon viking de la tribu de Louve qui a reçu une flèche dans les fesses par cette dernière. On l'aperçoit seulement dans Les Mondes de Thorgal - Louve.

Kriss de Valnor 

Première apparition : Récit de KV 1. Je n'oublie rien ! ; dernière apparition : T 36. Aniel.

C'est un personnage très complexe.
Une ennemie, parfois amie, et finalement amoureuse de Thorgal qui n'a pas répondu à ses avances. C'est elle qui l'embarquera dans l'aventure du pays Qâ, où elle embrasse Tjall – Les Archers – alors qu'elle ne ressent rien pour lui. Kriss est très cupide, ce qui lui attirera des ennuis. C'est la mère d’Aniel qu'elle a eu avec Thorgal en lui faisant croire qu'ils étaient mariés. Elle mourra pour le protéger en sauvant Thorgal et sa famille. Dans Les Mondes de Thorgal - Kriss de Valnor, les Walkyries choisissent de la renvoyer sur  Mitgard, le monde des hommes. Elle devient la reine du Nord-Levant et se marie avec Jolan, le fils de Thorgal, alias le roi Taljar Sologhonn. Elle se lance dans une ultime quête pour récupérer son fils Aniel.

L

Lehla 

Première apparition : T 20. La Marque des bannis ; dernière apparition : T 36. Aniel.

C'est la sœur de Darek. Ils vont habiter quelque temps avec Thorgal et sa famille avant qu'elle ne décide de rester sur Notre Terre avec son frère. Jolan tombe amoureux d'elle, c'est son premier chagrin d'amour puisqu'il devra s'en séparer. Il est possible que les sentiments de Jolan soient partagés par la jeune fille.

On la retrouve dans le tome 33 où elle est revenue dans les pays nordiques comme esclave mais sera libérée grâce à Thorgal. On ignore ce qu'est devenu son frère.

Selon les dires de l'auteur, les chemins de Lehla et de Jolan sont destinés à se recroiser.

Leif Haraldsson 

Seule apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Drakkar perdu.

Leif Haraldson est un authentique personnage historique, dont certaines caractéristiques sont conservées par Jean Van Hamme (scénariste de la série).
Père adoptif de Thorgal, chef d'une tribu de Vikings, il décède pendant l'enfance du héros. Il est dit de lui qu'il est fils et petit-fils de chef, son père Harald Ivarsson et son grand-père Ivar ont en effet été chef des Vikings du nord avant lui.

Loki 

Dernière apparition : T 32. La Bataille d'Asgard.

Dieu fourbe et ignoble, dont le clair passe-temps est de tourmenter les épouses de ses confrères et de tenter de garder les faveurs d'Odin en le manipulant, il est condamné dans La Bataille d'Asgard à errer seul et enchaîné aux confins d'Asgard pendant cinq mille lunes en gage de ses fautes.
C'est un des principaux dieux de la mythologie nordique, il n'a pas été créé par les auteurs de Thorgal.

Lolth 

Seule apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Reine des Alfes noirs, elle veut provoquer le chaos des mondes en coupant les racines de l'arbre porteur des mondes Yggdrasil.

Louve Thorgalsdóttir 

Première apparition (naissance) : T 16. Louve ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Deuxième enfant de Thorgal et d’Aaricia, c'est une fille.
Elle apparaît dans l'album 16 : Louve.
Elle possède le pouvoir de communiquer avec les animaux, ce qui lui permettra de sauver sa famille dans plusieurs albums.
Elle est l'un des personnages principaux de l'album Arachnea et possède sa propre série dérivée de sept tomes prévus.

M

Magnus 

Première apparition : KV 5. Rouge comme le Raheborg ; dernière apparition :
KV 7. La Montagne du temps.

Empereur d'un grand empire d'Occident qui attaque les terres des Vikings pour répandre la culte du dieu unique, cette religion semble être le christianisme. Les aventures de Thorgal se déroulant avant l'an mil, cet empereur peut être identifié à Charlemagne dont le nom est la francisation du latin "Carolus Magnus" qui signifie "Charles le Grand". Néanmoins, chronologiquement Magnus ne peut pas être Charlemagne puisque dans "La Jeunesse de Thorgal, Tome 7, Harald à dent bleue aussi bien que Otto I sont mentionnés qui tous les deux vécurent un siècle après Charlemagne.

Magon 

Dernière apparition : T 35. Le Feu écarlate.

Maître de la magie rouge, le Saïda Magon est un des éducateurs d'Aniel. Lorsque ce dernier sera la réincarnation de Kahaniel, il deviendra l'un de ses plus importants conseillers.

Maloc 

Dernière apparition † : T 13. Entre terre et lumière.

Capitaine de guerre des Xinjins. Il trahit Variay pour se rallier à Uebac. Il meurt sous les flèches de Kriss de Valnor dans l'album 13, Entre terre et lumière, alors qu'il est à la poursuite de Jolan.

Man-gé 

Dernière apparition : T 13. Entre terre et lumière.

Originaire du peuple Xinjins, elle est l'une des deux épouses d’Arghun Pied d'Arbre avec Bé-ki. Son nom a également pour origine le premier mot qu'elle a prononcé dans la langue d'Arghun.

Manthor 

Première apparition : T 29. Le Sacrifice ; dernière apparition : T 33. Le Bateau-Sabre.

Un demi-dieu viking qui soigne Thorgal dans Le Sacrifice. Son nom est inspiré de Mentor le meilleur ami d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère. Ulysse demande à Mentor d'être le guide de son fils Télémaque, un peu comme l'est Manthor pour Jolan.
Il est intéressant de remarquer le style de dessin grec pendant que le mythe de Manthor est conté. Son père est Kahaniel de Valnor et sa demi-sœur Kriss de Valnor. Atrocement défiguré par Loki, ivre de jalousie, il voue une haine sans limites aux dieux d'Asgard.

Maïka 

Seule apparition † : T 24. Arachnéa.

Maïka apparaît dans Arachnéa. C'est la fiancée de Kaléos, choisi pour féconder la terrible araignée. Elle l'aide à s'enfuir mais celui-ci se tue en tombant d'une falaise. Maïka, accusée de trahison, est descendue de force sous terre, là où vit le monstre. Elle va croiser le chemin de Thorgal, déterminé à retrouver sa petite fille. Mais ce dernier finira par se rendre compte que la jeune fille n'est pas ce qu'elle prétend être: c'est une araignée, une des nombreuses filles d'Arachnéa qui a pris la forme humaine de Maïka pour piéger Thorgal et le tuer.  La véritable Maïka, elle, a été tuée par les araignées peu après être descendue sous terre. Elle n'a donc jamais pu rencontrer Thorgal.

Mehdi 
Première apparition : J 6. Le drakkar des glaces ; dernière apparition J 7. La dent bleue

Mehdi va aider Thorgal à retrouver Aaricia après son enlèvement et l'accompagner au royaume des Danes, dirigé par Harald à la dent bleue.

Migaïl 

Seule apparition † : T 18. L'Épée-soleil.

Compagnon de captivité de Thorgal dans l'album L'Épée-soleil. Garde de l'ancien dynaste et ayant rejoint la rébellion des insoumis pour être capturé un mois avant sa mort. Il meurt tué d'une flèche dans le dos lors de leur évasion et ne peut donc témoigner de la bonne foi de Thorgal auprès des rebelles qui le recueillent.

La Mort 

Première apparition : T 5. Au-delà des ombres ; dernière apparition : T 19. La Forteresse invisible.

Vieille femme cruelle et ironique au visage morbide, elle veille sur la destinée des hommes en tranchant au hasard le fil de vie de chacun peu à peu. Dans l'album Au-delà des ombres elle propose à Thorgal de sauver Aaricia en sacrifiant une autre vie. Elle fait une très courte apparition dans La Forteresse invisible.

Muff 

Dernière apparition : T 25. Le Mal bleu.

Chien de Jolan, qui prend une place à part entière dans la famille et dans les aventures. Devenu trop vieux, il reste sur Notre Terre avec Lehla et Darek.

N

Nazca 
Apparition : T 12. La Cité du dieu perdu.

Nazca est un des trois principaux chefs des armées d'Ogotaï. Il commande la garde noire, sorte de troupe d'élite. Il poignarde Tjall, avant d'être tué à son tour par ce dernier.

Nidhogg 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles ; dernière apparition : L 7. Nidhogg.

Serpent légendaire aux douze queues. Il s'oppose à Thorgal à maintes reprises.
Il est condamné à mille ans de captivité dans le deuxième monde en compagnie de Volsung de Nichor pour avoir transgressé la loi des mondes.
Il apparaît également comme souvenir dans le tome 19 (La Forteresse invisible) et dans le tome 17 (La Gardienne des clés) où, à l'aide d'un homme cupide, Volsung De Nichor, il tente de voler la ceinture de la gardienne des clefs ce qui entraînerait le chaos dans les différents mondes. Il sera alors banni par la Gardienne des clefs.

O

Odin 

Chef des dieux d'Asgard, époux de Frigg.C'est un des principaux dieux de la mythologie nordique, il n'a pas été créé par les auteurs de Thorgal.

Ogotaï 
Il a voulu gouverner le pays Qâ en se faisant passer pour un dieu grâce à une couronne magique. Cette couronne provient du Peuple des Étoiles. En réalité Ogotaï est Varth, le père de Thorgal et, devant l'hésitation de son fils à le tuer, ce sera Kriss de Valnor qui s'en chargera pour le punir de l'avoir transformée en vieillarde.

Olaf Einarson 

Seule apparition † : T 17. La Gardienne des clés.

Chef des Vikings du nord à partir de La Gardienne des clés, élu à la suite de la mort de Wor le magnifique. Il meurt dans le même album poignardé par Volsung de Nichor sous l'apparence de Thorgal qui s'autoproclame nouveau chef. Bien que ce ne soit pas précisé, il est possible qu'il soit le fils du vieux Viking Einar, comme l'indique son nom ( veut dire ), qui ramenait Thorgal et sa famille au village sur son bateau dans l'album précédent.

Orgoff 

Seule apparition † : T 18. L'Épée-soleil.

Aventurier rencontré par Kriss de Valnor, il lui vole l’épée-soleil et s'en sert pour prendre le pouvoir. Ce vol lui vaut d'être poursuivi par Kriss, qui prend la tête des Insoumis, résistants à son autorité qu'il réduit au servage pour la construction d'une forteresse, il est vaincu en combat par Thorgal mais est épargné malgré tout. Après être tombé dans un piège de Kriss, il réussit à s'enfuir de la passerelle enflammée où il était censé périr, il s'enlise dans les sables mouvants juste au bord de la berge et est secouru par Thorgal en échange de son arme qu'il réussit pourtant à récupérer en le frappant par derrière alors qu'il tentait de la ramasser, il est aussitôt abattu par Kriss d'une flèche qui lui traverse la nuque.

Osian 

Seule apparition † : KV 6. L'Île des enfants perdus.

Herboriste ayant soigné Kriss de Valnor après qu'elle a échoué sur les contrées nordiques à la fin de la bataille du Raheborg. Ne pouvant avoir d'enfants, il a recueilli la petite Erwin. Réfugié des soldats de Magnius sur une île avec Kriss et Erwin, il meurt tué par les d'habitants de l'île, des enfants qui veulent emmener sa fille adoptive avec eux.

P

Petrov 

Première apparition : T 32. La Bataille d'Asgard ; dernière apparition : T 35. Le Feu écarlate.

Est un homme qui fait équipe pour devenir garde sur un bateau-sabre pour gagner un peu d'argent. Il se liera d'amitié avec Thorgal et l'aidera à sauver son fils.

Q

Quarl 

Seule apparition : T 25. Le Mal bleu.

Quarl est le chef d'une tribu d'hommes de petite taille, blessé par Thorgal lors d'une agression dans Le Mal bleu. Thorgal, sauvé d'une créature tentaculaire dans la foret engloutie par cette même tribu, est contraint de se battre contre Quarl afin que celui-ci retrouve son honneur.

R

Raïssa 

Première apparition : L 1. Raïssa ; dernière apparition † : L 5. Skald.

Terrible louve noire qui a pris le commandement d'une meute et terrorise la région du village des Vikings du nord. Elle a perdu une oreille et lors de sa rencontre avec Louve, celle-ci lui perce l'oeil d'une flèche. Devenue borgne et emplie de haine et de vengeance, elle s'allie au sorcier Azzalepstön pour retrouver Louve et prend pour cela une apparence humaine. Elle fait la rencontre de Skald, bûcheron muet qui semble être tombé amoureux d'elle mais est tuée par la mère de ce dernier, Anina, ancienne compagne de Thorgal alors qu'elle s'apprêtait à tuer Louve.

Raghnild 

Seule apparition : T 1. La Magicienne trahie : Presque le paradis....

Une des trois sœurs rencontrées sous le glacier ( du tome 1 La Magicienne trahie). Elle a 250 ans mais n'en paraît que 25, grâce à la magie du dôme de glace qui recouvre le lieu où elle vit en compagnie de ses sœurs, Ingrid et Skadia.

S

Salouma 

Première apparition : T 33. Le Bateau-Sabre ; dernière apparition † : T 36. Aniel.

Esclave libérée par Thorgal dans Le Bateau-Sabre, c'est Salouma qui apprend à Thorgal que c'est dans son dernier fils que se réincarnera l'ancien chef des Magiciens rouges, Kah-Aniel. Aussi belle que mystérieuse, elle ne rend pas Thorgal indifférent à ses charmes.

Sardaz l'Écorché 

Seule apparition † : T 23. La Cage.

Sardaz, dit Sardaz l’Écorché, était un chef de brigands de faible envergure qu’Aaricia a tenté d'engager pour attaquer les forces de Shaïgan-sans-merci. Il veut la faire danser et chanter nue, mais l'intervention de Jolan sauve sa mère. Avec ses pouvoirs, il coule le bateau amarré où se trouvait Shardaz. Furieux, il retrouve l'île où elle habite et tente de les enlever. Attiré par Lehla, il essaye de la toucher mais après une bagarre avec elle et Aaricia, il est blessé et finit par se faire achever par son premier lieutenant, Hydalgor.

Sargon 

Seule apparition † : T 26. Le Royaume sous le sable.

Chef/contarque d'un équipage intergalactique qui a survécu à une pluie de météorites et qui veut dominer le monde en asservissant les Vikings. Il tente d'obtenir l'aide de Thorgal en tentant de le corrompre puis de menacer sa famille. Il périt du rayonneur de Chrysios à bord de la navette qu'il comptait utiliser pour asservir l'humanité.

Saxegaard 

Seule apparition : T 15. Le Maître des montagnes.

Personnage à identités multiples qui fait régner la terreur sur un pays de montagnes.

Seigneur aux trois aigles (Le) 

Seule apparition † : T 2. L'Île des mers gelées.

Fille de Slive, elle est la dernière de la lignée féminine du Peuple des Etoiles.
Slive aurait bien voulu fiancer sa fille à Thorgal afin de perpétuer la race des Atlantes, mais celle-ci est abattue d'une flèche par Bjorn dans le tome 2 L'Île des mers gelées.

Séréna 

Seule apparition : T 24. Arachnéa.

Princesse de Notre Terre, qui deviendra par la suite Arachnéa après que son père aura exigé des dieux son immortalité.

Shaïgan-sans-merci 

Après que les dieux ont fait perdre la mémoire à Thorgal, Kriss de Valnor lui dit qu'il se nomme Shaïgan-sans-merci et qu'il est son mari. Elle lui dit également qu'il écume les mers et que tout le monde le craint tant il est cruel.

Shaniah 

Première apparition : T 4. La Galère noire ; dernière apparition † : T 5. Au-delà des ombres.

Fille de Caleb ; par ses mensonges elle apportera le malheur sur son village ainsi que sur Thorgal et sa femme. Étant amoureuse de Thorgal, elle s'occupe de lui après qu'il a cru sa femme morte dans l'assaut du village. Elle meurt en le suivant au royaume de la mort (lorsque la mort demande une vie à Thorgal pour épargner celle d'Aaricia, elle sacrifie la sienne par amour).

Shardar-le-Puissant 

Seule apparition † : T 6. La Chute de Brek Zarith.

Roi de Brek Zarith ayant usurpé son trône à son neveu Galathorn.
Il veut se servir du pouvoir de Jolan pour construire un empire après avoir abandonné son royaume décadant à ses ennemis. Il meurt en chutant d'une falaise après avoir fui le royaume de Brek Zarith. Il a un seul fils, Véronar.

Sigwald le brûlé 

Première apparition : KV 1. Récit dans Je n'oublie rien ! ; dernière apparition † : T 9. Les Archers.

Compagnon de Kriss de Valnor, il meurt après le tournoi dans Les Archers. C'est le seul ami de Kriss de Valnor, qu'il a recueillie auprès de lui après le décès de sa femme et de sa fille (Je n'oublie rien !, La Sentence des Walkyries).

Skadia 

Seule apparition † : T 1. La Magicienne trahie : Presque le paradis....

Jeune fille de 150 ans rencontrée par Thorgal sous une montagne (en apparence on dirait un glacier creux mais cet endroit a la particularité de ralentir l'écoulement du temps). Elle l'aide à revenir dans le monde extérieur, refusant de croire ses deux sœurs qui veulent la retenir. Dans sa fuite, elle emporte son chat Loki. Une fois sortie du labyrinthe en compagnie de Thorgal, le temps la rattrape durant la nuit et elle meurt de vieillesse.

Skald 

Première apparition : J 5. Slive ; dernière apparition : L 5. Skald.

Bûcheron muet qui vit non loin du village Viking de Thorgal et Aaricia, il a un pouvoir de guérison, pareil à Jolan. On apprend par la suite qu'il est le premier fils de Thorgal, conçu lorsque ce dernier a perdu son pucelage avec Anina (La jeunesse de Thorgal - tome 1 - Les trois soeurs Minkelsönn).

Slive 

Première apparition : J 5. Slive ; dernière apparition : T 2. L'Île des mers gelées.

Personnage complexe qui fut emprisonné par Gandalf-le-fou et sauva la vie de Thorgal en échange d'un an de sa vie à son service. Elle utilise Thorgal pour se venger de Gandalf, le père d'Aaricia. Elle fait partie du Peuple des Etoiles et veut, en enlevant Aaricia, attirer Thorgal au pays des mers gelées pour le forcer à faire un enfant à sa fille, dernière descendante du Peuple des Etoiles. Après la mort de sa fille, elle déclare vouloir se suicider et ne réapparaît plus dans la saga (sauf dans le tome 19 La Forteresse invisible où elle joue le rôle d'un souvenir). 

Elle est en fait un des personnages les plus importants. Elle préserve la vie de Thorgal et lui sert de mentor en lui forgeant le caractère qu'on lui connaît.

Solveig 

Première apparition : T 2. L'Île des mers gelées.; dernière apparition: T 20. La Marque des Bannis 

Amie d'enfance et confidente d’Aaricia. Elle est mariée à Orwald, un homme brutal qui la bat. Elle reste fidèle à Aaricia, et va même jusqu'à enfreindre les lois de son village en venant en aide à son amie lorsqu'elle est bannie du hameau avec ses enfants.

T

Tanatloc 

Nom que Xargos prend en tant que « dieu » des Xinjins (Les Yeux de Tanatloc).

Taïmyr 

Première apparition : T 19. La Forteresse invisible ; dernière apparition : T 22. Géants.

Walkyrie d’Odin, elle est la gardienne de la forteresse invisible.

Thorgal Aegirsson 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Drakkar perdu ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Héros de la série de bande dessinée Thorgal, il est l'époux d’Aaricia. Thorgal a soif de liberté, et il veut à tout prix s'éloigner du monde des hommes qu'il trouve fou et violent. Cependant, il a un destin à part et il connaîtra beaucoup d'épreuves, ce qui l'empêchera de s'éloigner du monde civilisé. L'Enfant des étoiles, le volume 7, relate quelques histoires sur son enfance et dévoile ses origines. On y apprend qui étaient ses parents, et d'où ils venaient. Le cycle sur le pays Qa développe davantage ses origines, puisqu'on y découvre le père et le grand-père de Thorgal.

Tiago 

Première apparition : T 26. Le Royaume sous le sable ; dernière apparition † : T 27. Le Barbare.

Jeune homme du peuple des Atlantes, il est le frère d’Ileniya et l'ami de Thorgal. Il refuse la barbarie de l'époque et expose ses pensées idéalistes. Il meurt d'un coup de glaive donné par le fils du gouverneur en tentant de défendre sa sœur punie de coups de fouets pour s'être enfuie alors qu'elle était esclave.

Tjahzi 

Première apparition : T 7. L'Enfant des étoiles : Le Métal qui n'existe pas ; dernière apparition † : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Nain ayant été chargé de sillonner le monde à la recherche du métal qui n'existe pas, afin qu’Ivaldir ne perde pas son nom au profit du serpent Nidhogg. Il trouvera ce métal sur le talisman de Thorgal. Plus tard, il aidera Thorgal dans sa quête pour retrouver la ceinture de la Gardienne des clés qui a été dérobée par Volsung de Nichor.
Lorsque les racines de l'arbre porteur des mondes Yggdrasil sont prises par les Alfes noirs qui veulent les détruire, Tjahzi est envoyé par son peuple pour avertir Thorgal, la seule personne qui peut les sauver.

Tjall-le-Fougueux 

Première apparition : T 9. Les Archers ; dernière apparition † : T 12. La Cité du dieu perdu. 

Neveu de Pied d'arbre, il très insouciant et fougueux, mais est aussi un prodige du tir à l'arc.
Son faible pour Kriss de Valnor le pousse à abandonner ses amis, mais il se rachète en donnant sa vie pour les sauver.
Il meurt, poignardé, durant l'assaut de la forteresse d'Ogotaï.

Torric 

Seule apparition : T 15. Le Maître des montagnes.

Jeune homme détenu en captivité pendant dix ans par Saxegaard, le maître des montagnes, après avoir réussi à s'enfuir, il fut aidé par Thorgal. Mais plus tard, pris dans une boucle temporelle, il devint fou et cupide au point de vouloir tuer son ami. On apprend alors la véritable raison pour laquelle Saxegaard le gardait prisonnier.

Tyr 

Dieu du ciel, de la guerre juste, et de la stratégie. Il montra sa valeur héroïque en sacrifiant sa main dans la gueule du loup Fenrir pour gagner sa confiance et l'enchaîner. Il a demandé à son fils, un demi-dieu qu'il a eu d'une humaine et qui est magicien de tenter de récupérer sa main qui se trouve dans le repaire de Fenrir dans le monde où il a été enfermé. En échange il lui a promis de l'élever au rang des dieux et de le faire venir à Ásgard.

U

Uebac 

Seule apparition † : T 13. Entre terre et lumière.

Xijin qui tente de manipuler Jolan/Hurukan pour prendre le pouvoir. À la fin de l'histoire, une fois le complot déjoué, il se jette du haut d'une falaise pour ne pas avoir à connaître les souffrances de la bouche du soleil.

Umaï 

Seule apparition † : KV 6. L'Île des enfants perdus.

C'est le nom de l'île ou se réfugie Erwin, Osian l'herboriste et Kriss de Valnor, poursuivis par des soldats de Magnus. Elle a en sa possession des enfants, qui se nourrissent de la sève d'une espèce rare d'érable, sève qui soigne également toutes leurs blessures. L'arbre de l'île, une fois brûlé, détruit l'esprit d'Umaï, vénéré par les enfants, qui meurent aussi.

V

Variay 

Premier régent du peuple des Xinjins, c'est lui qui prend soin de Tanatloc aux derniers moments de sa vie. Nous découvrons sa vraie personnalité lorsqu'il prend connaissance des dernières volontés de Tanatloc. Il refuse de révéler la vérité sur l'origine des pouvoirs de ce dernier et décide plutôt de nommer Hurukan, « celui qui voit », comme successeur de Tanatloc.

Varrak 

Seule apparition : T 21. La Couronne d'Ogotaï.

Un des capitaines de Shaïgan-sans-merci (Thorgal amnésique). Il est au service de Shaïgan et de Kriss de Valnor qui sont devenus pirates. Avide de conquêtes et de butin, il propose à Shaïgan d'envahir une île paisible. Comme celui-ci refuse, il prend la tête d'une révolte et assassine Thorgal dans La Couronne d'Ogotaï.

Varth 

Première apparition : T 7. Récit dans L'Enfant des étoiles : Le Talisman ; dernière apparition † : T 12. La Cité du dieu perdu.

Père de Thorgal. Ancien lieutenant d'une expédition d'Atlantes, après un désaccord avec son beau-père Xargos, il se bat en duel avec lui. Après sa victoire, il exile Xargos et prend le commandement. Ils se posèrent sur la banquise et la quittèrent à bord d'un drakkar. La tempête fit sombrer ce dernier et les seuls survivants furent Varth et son enfant déposé dans une capsule spatiale. Il s'échoue sur une plage du pays Qâ et sous le nom d’Ogotaï, se fait passer pour un dieu auprès des Xinjins grâce à ses pouvoirs psychiques amplifiés par son casque. Il finit par sombrer dans la folie. Il meurt assassiné par Kriss de Valnor alors qu'il tente de tuer Thorgal.

Véronar 

Seule apparition † : T 4. La Galère noire

Fils unique de Shardar-le-Puissant, c'est un prince obèse, cruel, maladroit, cupide et orgueilleux.
Il a été tué d'un coup de hache dans le dos par Jorund-le-Taureau en tentant d'incendier son propre navire attaqué par les Vikings du Nord afin que son trésor ne tombe jamais entre leurs mains.

Vigrid (dieu) 

Première apparition : T 14. Aaricia ; dernière apparition : L 6. La Reine des Alfes noirs.

Dieu faible d'Asgard dont Aaricia prend soin dans l'album Aaricia. Rendu aveugle par le souffle de glace du géant Hrun, maître des banquises. Guidé par Aaricia lorsqu'elle était enfant, il retrouve la vue grâce à elle. Il est poète et maladroit, mais il a de la mémoire puisqu'il honore sa dette envers sa bienfaitrice dans Le Sacrifice : alors qu'Aaricia et sa famille sont attaquées par un seigneur barbare et cruel en compagnie de ses cavaliers, il se transforme en ours et les fait fuir. Il sauve encore une fois Aaricia dans Skald, cinquième tome de la série Les Mondes de Thorgal - Louve, en se transformant en dauphin. Mais il est banni d'Ásgard par Frigg et se retrouve dans le Swartalfheim.

Vigrid (villageoise) 

Première apparition : T 20. La Marque des bannis ; dernière apparition : T 31. Le Bouclier de Thor.

Mère d’Erik, elle déteste Aaricia. Elle fut d'ailleurs celle qui posa le fer rouge sur son visage dans « la marque des bannis ». Sa langue fut arrachée par un sorcier de la magie rouge dans le tome 31 lorsqu'il vient chercher Aniel.

Vlana 

Seule apparition : T 15. Le Maître des montagnes.

Un des personnages principaux de l'album Le Maître des montagnes. C'est une belle jeune femme qui vit seule dans une bergerie isolée, 37 ans et demi avant le temps de Thorgal. Son grand-père, d'origine crétoise comme elle, lui a laissé une bague magique nommée « ouroboros », et lui a prédit qu'elle vivrait avec un homme brun apparu mystérieusement. Lorsque Thorgal, accompagné d'un jeune homme brun, apparaît par magie dans sa bergerie, elle se méfie d'abord de lui mais en tombe ensuite très amoureuse. Cependant Thorgal est marié et ne pense qu'à rejoindre Aaricia : c'est donc avec l'autre jeune homme que Vlana choisit de vivre. Elle aime cependant toujours Thorgal en secret et se sacrifie pour lui à la fin de l'histoire en devenant Saxegaard.

Volsung de Nichor 

Première apparition : T 3. Les Trois Vieillards du pays d'Aran ; dernière apparition : L 7. Nidhogg.

Personnage récurrent, il est l'un des pires fourbes de l'histoire de la bande dessinée, capable de tuer dans le dos ou d'usurper l'identité d'autres personnes pour parvenir à ses fins. Après avoir survécu à sa mésaventure dans le tome 3, il se joint au serpent Nidhogg et prend l'apparence de Thorgal. Rendu invulnérable par la ceinture de la gardienne des clés il commet des crimes inqualifiables, assassine le chef de la tribu de Thorgal et tente de prendre sa place. Heureusement, après la perte de la ceinture éternelle, il est démasqué et finit par s'enfuir et trahir Nidhogg ; il prend Jolan en otage et exige la ceinture, il reçoit ensuite le serpent Nidhogg réduit par la magie de la gardienne en pleine figure, lancé par Tjahzi. Il fuit à nouveau et tombe dans une impasse. Il est alors condamné à mille ans de captivité dans le deuxième monde en compagnie du serpent Nidhogg qui ne tarde pas à se venger de sa trahison en le transformant en crapaud.

W

Wargan 

Première  apparition : T 5. Au-delà des ombres  ; dernière apparition † : T 6. La Chute de Brek Zarith 

Compagnon de Galathorn, Wargan a sauvé par deux fois Thorgal et lui a permis de retrouver la raison.
Il meurt dans le tome 6, lorsque la flotte viking est incendiée par les miroirs ardents du palais de Brek Zarith (similaires aux miroirs légendaires d'Archimède).
C'est un homme âgé, érudit qui semble bien connaître la magie et la science.

Wor le magnifique 

Seule apparition † : T 16. Louve.

Chef d'une bande de pillards, il prend le pouvoir chez les Vikings du Nord, qui n'ont pas eu de véritable chef depuis la mort de Jorund le Taureau, dans le village natal de Thorgal en prétendant être mandaté par l'Althing pour devenir le roi de tous les Vikings.
Il tente de faire tuer Thorgal et sa famille et malgré plusieurs tentatives, il échoue. Il périt au fond d'un précipice, poussé par un bossu dont il avait tué le père alors qu'il allait tuer Thorgal, blessé et portant son enfant.

X

Xargos 

Première apparition : T 7. Récit dans L'Enfant des étoiles : Le Talisman.

Grand-père maternel de Thorgal et père d’Haynée, il se bat en duel avec son gendre qui le blesse et lui retire le commandement de l'expédition du Peuple des Etoiles. Il survit aux catastrophes qui déciment les membres de l'expédition et rencontre Thorgal dans son jeune âge pour lui enlever le souvenir de ses pouvoirs. On le retrouve sous le nom de Tanatloc, « celui qui voit », au pays Qâ. Avant de mourir, il enseigne alors à Jolan qui il est vraiment et lui permet de développer ses pouvoirs.

Xia 

Première apparition : T 30. Moi, Jolan ; dernière apparition : KV 7. La Montagne du temps.

Jeune fille intrépide et mystérieuse apparue dans le tome 30, Moi, Jolan. Elle est l'une des cinq personnes ayant relevé le défi de Manthor. Elle a le pouvoir de doubler de volume et de corpulence.

Y

Yasmina 

Première apparition : L 4. Crow ; dernière apparition : L 7. Nidhogg.

Fille de l'ex-calife Sardham, elle a été transformée en singe par son vieux mari, furieux d'un adultère. Perdue dans une tempête en bateau, elle a échoué sur les plages du Northland et remplaça Avrenim en accompagnant Louve dans ses aventures.

Z

Zajkar et Zarkaj 

Première apparition : T 25. Le Mal bleu ; dernière apparition : T 36. Aniel.

Frères jumeaux apparus dans Le Mal bleu.

Arbre généalogique principal

Notes et références 

Thorgal